Die Saison 1992/93 war die 1. Spielzeit der Verbandsliga Berlin. Es war die erste eingleisige Gesamtberliner Liga seit 1950, als der Westberliner Verband das Vertragsspielertum einführte und daraufhin die Ostberliner Teams aus der Stadtliga zurückgezogen wurden. Gleichzeitig war es die erste Saison als vierthöchste Spielklasse im Fußball der Männer in Deutschland. Den Staffelsieg holte sich der Frohnauer SC, der damit in die Oberliga Nordost aufstieg. 

Das Teilnehmerfeld setzte sich zusammen aus
 je fünf Mannschaften der beiden vorangegangenen Landesliga Berlin-Staffeln
 sechs Absteiger aus der Oberliga Nordost

Tabelle

Quelle 
 Fußball-Woche, Ausgaben der Saison 1992/93
 

Fußballsaison 1992/93
1992